Stapelstein heißen

 der ostfriesische Ortsteil Stapelstein (Ortsteil)
 die Grabanlage Stapelstein (Grabanlage)